Cup of China 2011 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2011/2012. Прошёл с 4 по 6 ноября 2011 года на льду Спортивного центра «Восток» (Шанхай). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Румба была предписана в качестве обязательного сегмента (паттерна) короткого танца.

Примечания

Ссылки 

 
 Протокол соревнований на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира на сайте Канадской телерадиовещательной корпорации.

2011 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Ноябрь 2011 года
Спорт в Китае в 2011 году